El término ingeniería forestal puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la ingeniería de montes;
 a la ingeniería técnica forestal.